Кузьмиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузьмиха — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Кузьмиха — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кузьмиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.